Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1968 (в Канаде называется 1968 Macdonald Brier) проводился в городе Келоуна, провинция Британская Колумбия c 4 по 8 марта 1968 года.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на , который проходил в марте 1968 в городе Пойнт Клэр (Квебек).

Команда Рона Норткотта, представляющая провинцию Альберта, выиграла свой второй титул чемпиона с 9 победами и 1 поражением. Для провинции Альберта это 10-й титул чемпиона.

Саскачеван остался вторым, с 8 победами и 2 поражением. Остров Принца Эдуарда остался на третьем месте с 7 победами и 3 поражениями.

Команды

Круговой этап (Round robin) 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Чемпионом становится команда, одержавшая наибольшее количество побед. При равенстве количества побед у команд, претендующих на призовые места, проводится дополнительный матч — тай-брейк.

Игровые сессии

Сессия 1 
Понедельник, 4 марта 1968, 4:00pm

Сессия 2 
Понедельник, 4 марта 1968, 11:00pm

Сессия 3 
Вторник, 5 марта 1968, 12:00pm

Сессия 4 
Вторник, 5 марта 1968, 5:30pm

Сессия 5 
Среда, 6 марта 1968, 5:30pm

Сессия 6 
Среда, 6 марта 1968, 11:00pm

Сессия 7 
Четверг, 7 марта 1968, 12:00pm

Сессия 8 
Четверг, 7 марта 1968, 5:30pm

Сессия 9 
Четверг, 7 марта 1968, 11:00pm

Сессия 10 
Пятница, 8 марта 1968, 12:00pm

Сессия 11 
Пятница, 8 марта 1968, 5:30pm

Таблица чемпионата 
Окончательное положение команд:

Награды 
 Ross G.L. Harstone Award
Трофей Росса Харстона вручается на чемпионате каждый год игроку, выбранному его коллегами, который наилучшим образом представляет высокие идеалы Росса Харстона о хорошем спортивном мастерстве, соблюдении правил, образцовом поведении и навыках в кёрлинге.

Почётный приз получил Charles Piper, Jr., третий команды Новой Шотландии.

 Команда всех звёзд

Рекорды 
На чемпионате был повторен рекорд по количеству набранных очков обеими командами в одном матче.
Набрано 33 очка в матче сессии 11 между командами Остров Принца Эдуарда (Smith) и Ньюфаунленд (Piercey), счет матча 17:16, игра была закончена в экстра-энде.

Ранее такой результат был в 1932 году (сессия 6, Онтарио (Bulley) - Нью Брансвик (Thibodeau), счет 17:16) и в 1957 году (сессия 2, Саскачеван (Campbell) - Нью Брансвик (Everett), счет 30:3).

Примечания

Ссылки 
Results at Curling Zone
Results at Soudog Curling
 Видео:  (YouTube-канал «Curling Canada»)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1968

1968
Спортивные соревнования в Келоуне
Спорт в Канаде в 1968 году
Март 1968 года